Вживання, та зберігання марихуани в Україні є незаконним. Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу входить в список «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено»
. 

В залежності від виявленої під час обшуку кількості кваліфікують: до 5 г — невеликий розмір, 500-2500 — великий розмір, 2500 і вище — особливо великий розмір.

Зберігання до 5 грам передбачає адміністративну відповідальність, більше 5 г кримінальну.

2017 Конопляний Марш Свободи 
28 жовтня 2017 за участі ГО "Українська конопляна асоціація" біля Кабінету Міністрів відбувся Конопляний Марш свободи з вимогами надання державою законного доступу до лікування канабісом та декриміналізації зберігання, транспортування, вироблення конопель для особистих потреб.

Глухівський Інститут 
Співробітники Глухівського інституту луб'яних культур Української Академії аграрних наук першими у світі створили сорт конопель, які абсолютно не містять наркотичних речовин.
  
Сталася ця унікальна подія зовсім недавно — восени 2009 року. До цього найзначнішим досягненням у цій сфері вважалися сорти (теж виведені Глухівськими вченими) з незначним вмістом тетрагідроканабінолу.

Виведення безнаркотичних сортів конопель стало підставою для спрощення умов ведення господарської діяльності, пов'язаної із культивуванням цієї технічної культури: у серпні 2012 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки постанов, скасувавши обов'язковість охорони суб'єктами господарювання полів та інших об'єктів, де зберігаються і переробляються коноплі.

В Україні функціонує галузеве громадське об'єднання Асоціація "Українські технічні коноплі".

Фермерське господарство «Колеснік» розробило та отримало право власності на ТУУ 10.3-16304966-412:2015 — введено вперше, яке 22.06.2015 року набуло чинності. Ці технічні умови поширюються на насіння подрібнене та висівки конопляні, які отримують шляхом обрушення цільного насіння. Насіння та висівки призначені для реалізації в роздрібній торговельній мережі, закладах ресторанного господарства. Приклад позначення при заповненні та в іншій документації: «Насіння конопель подрібнене» ТУУ 10.3-16304966-412:2015

Вирощування

Див. також 
 Конопля в Мозамбіку

Примітки 

Коноплі в Україні
Україна